Джордж, Спенсер:
 Спенсер, Джордж, 4-й герцог Мальборо (1739—1817) — британский политик.
 Спенсер, Джордж, 2-й граф Спенсер (1758—1834) — британский политик-виг, министр внутренних дел Великобритании с 1806 по 1807 год.